«Де Гевілленд Джіпсі Мейджер» () — 6,12-літровий, поршневий, 4-х циліндровий, рядний авіаційний двигун з повітряним охолодженням британської компанії de Havilland Engine Company.

Характеристики

Застосування

Див. також 
 Pratt & Whitney R-1830 Twin Wasp
 Pratt & Whitney R-2800 Double Wasp
 Wright R-2600 Twin Cyclone
 Allison V-1710
 Rolls-Royce Merlin
 Armstrong Siddeley Tiger

Примітки

Посилання 

 DE HAVILLAND GIPSY MAJOR

Література 
 Bransom, Alan. The Tiger Moth Story, Fourth Edition. Shrewsbury, UK: Airlife Publishing Ltd., 1991. ISBN 978-0-906393-19-2.

Авіаційні двигуни
De Havilland